Imre Nagy se poate referi la:

 Imre Nagy, pictor (1893-1976)
 Imre Nagy, politician maghiar (1896-1958)